L'Open d'Espagne est un tournoi de golf fondé en 1912. Il fait partie du Circuit Européen depuis l'apparition de celui-ci en 1972.

Palmarès

Références

Lien externe 
  Open d'Espagne.

Tournoi du tour européen PGA